Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2008 se uskutečnilo ve dnech 19. a 20. ledna 2008 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Celkově se jednalo o 39. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Jihokorejec I Kju-hjok a Němka Anni Friesingerová. V Heerenveenu zvítězili I Kju-hjok a Němka Jenny Wolfová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Muži 
* pád

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2008, isuresults.eu

2008
Rychlobruslení v roce 2008
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Heerenveenu
Sport v Nizozemsku v roce 2008